Mitologia:
 Infern, indret de la mitologia o la religió

Literatura:
 Infern, un dels llibres de la Divina Comèdia

Indumentària:
 Infern, butxaca interior de gecs, americanes, abrics i d'altres peces de vestir

Geografia:
 Els Inferns, indret de Bellestar, a l'Alt Urgell

Biblioteques:
 L'Infern de les biblioteques, indret o armari on s'amagaven a les biblioteques els llibres prohibits